Anthriscus neglectus är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier, Georges François Reuter och Johan Martin Christian Lange. Anthriscus neglectus ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
neglectus